Personen
 Emma Hodler (1840-1913), Zwitserse schrijfster en onderwijzeres
 Ferdinand Hodler (1853-1918), Zwitsers kunstschilder
 Hector Hodler (1887-1920), Zwitsers journalist
 Marc Hodler (1918-2006), Zwitsers alpineskiër en advocaat
Overige
 Bibliotheek Hector Hodler, museum in Rotterdam

Zwitserse achternaam